Catane se poate referi la:
Localități din România:
Catane, Dolj , reședința comunei cu același nume
Catane, Argeș